Federico Fernández (Tres Algarrobos, 21 februari 1989) is een Argentijns voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij tekende in augustus 2018 een contract tot 2020 bij Newcastle United, dat hem overnam van Swansea City. Fernández debuteerde in 2011 in het Argentijns voetbalelftal.

Clubcarrière 
Fernández maakte op 14 september 2008 zijn debuut voor Estudiantes tegen in de Liga Apertura tegen Vélez Sársfield. Op 2 mei 2009 scoorde hij zijn eerste profdoelpunt tegen CA Lanús op aangeven van Juan Sebastián Verón. Later dat jaar won Estudiantes de Copa Libertadores 2009. In december 2010 werd hij voor meer dan drie miljoen euro aangetrokken door het Italiaanse SSC Napoli. Pas vanaf juli 2011 speelde hij voor Napoli omdat hij over een paspoort beschikte van buiten de Europese Unie. Op 2 november 2011 scoorde hij zijn eerste twee doelpunten met het hoofd voor Napoli in de Champions League tegen Bayern München. Napoli verloor de wedstrijd met 3-2. Op 30 januari 2013 werd besloten om Fernández wegens gebrek aan speelminuten zes maanden uit te lenen aan het Spaanse Getafe. In de zomertransferperiode keerde hij terug bij Napoli.

Interlandcarrière 
Fernández debuteerde in 2011 voor Argentinië. Op 25 mei 2011 scoorde hij zijn eerste interlanddoelpunt in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay. Op 9 juni 2012 scoorde hij een belangrijk doelpunt in een oefeninterland tegen Brazilië. Argentinië won de wedstrijd met 4-3 dankzij een doelpunt van Fernández en een hattrick van Lionel Messi. In mei 2014 werd hij door bondscoach Alejandro Sabella opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië.

Erelijst 

Argentijns voetballer